Доктрина Брежнева (), или доктрина ограниченного суверенитета, — сформулированное западными политиками и общественными деятелями описание внешней политики СССР периода 1960-х — 1980-х годов.

Понимание этой политики заключалось в том, что СССР мог вмешиваться во внутренние дела государств Варшавского договора, в том числе военным путём, чтобы сохранить в них диктатуру местных компартий, подконтрольных руководству СССР. Кроме того, она характеризовалась интенсифицировавшимся по всем количественным показателям курсом военного сотрудничества со странами социалистической ориентации в отдалённых регионах планеты. Название доктрины связали с фамилией партийного руководителя СССР тех лет Л. И. Брежнева.

Эволюция 
Политику Л. И. Брежнева в военной сфере нельзя рассматривать в отрыве от политики его предшественников (и преемников), которую предельно кратко и тезисно можно обобщить следующим образом:

Понятие 
Понятие появилось после выступления Леонида Брежнева на пятом съезде Польской объединённой рабочей партии (ПОРП) в 1968 году:
Хорошо известно, что Советский Союз немало сделал для реального укрепления суверенитета, самостоятельности социалистических стран. КПСС всегда выступала за то, чтобы каждая социалистическая страна определяла конкретные формы своего развития по пути социализма с учётом специфики своих национальных условий. Но известно, товарищи, что существуют и общие закономерности социалистического строительства, отступление от которых могло бы повести к отступлению от социализма как такового. И когда внутренние и внешние силы, враждебные социализму, пытаются повернуть развитие какой-либо социалистической страны в направлении реставрации капиталистических порядков, когда возникает угроза делу социализма в этой стране, угроза безопасности социалистического содружества в целом — это уже становится не только проблемой народа данной страны, но и общей проблемой, заботой всех социалистических стран.

Именно этот подход стал идеологическим обоснованием военного вмешательства войск стран Варшавского договора во главе с СССР в Чехословакию в августе 1968 года.

Как отмечал Ричард Аллен, советник по вопросам национальной безопасности в годы первого президентского срока Рональда Рейгана, переход при нём американской внешней политики «в наступление, отказ уступать Советскому Союзу какую бы то ни было территорию где бы то ни было, в конечном счете привёл к опрокидыванию доктрины Брежнева, и это было ключом к успеху».

Доктрина, по мнению политиков и общественных деятелей, оставалась в силе до конца 1980-х годов, когда при Михаиле Горбачёве её не сменил иной подход, который в шутку назвали «доктриной Синатры» (имея в виду популярную песню Фрэнка Синатры «My Way»).

Фактическое окончание действия доктрины относят к встрече президента СССР М. С. Горбачёва и президента США Джорджа Буша-старшего на Мальте в декабре 1989 года.

По мнению генерала КГБ Николая Леонова (2018): «Катастрофа во всех странах социалистического содружества была вызвана заявлением Горбачёва осенью 1988 года о том, что он отменяет доктрину Брежнева, когда Горбачёв поехал в Нью-Йорк на сессию ООН, где в духе своей авантюрной политики решил бросить какую-то крупную инициативу и заявил, что мы не будем способствовать поддержанию социалистических сил в Восточной Европе. Хотя доктрина Брежнева была отменена значительно раньше, потому что разумные люди понимали: СССР не в состоянии выполнить её. Я могу это подтвердить двумя фактами. Так, ещё в 1980 году, когда Андропов был членом Политбюро ЦК, в Москву пригласили Рауля Кастро. Ему было сказано, что СССР не будет воевать за Кубу. Кастро был тогда этим ошарашен. Далее, в 1981 году, когда на территории Польши начала создаваться „Солидарность“, Ярузельский доложил в Москву: ситуация аховая, он хочет ввести в Польше военное положение, поддержит ли его СССР? И разговаривавший с ним секретарь ЦК по идеологии Суслов ответил: в этом случае мы вам военную помощь оказать не сможем. Так что к моменту заявления Горбачёва доктрина Брежнева уже не действовала».

См. также 
 Доктрина Джонсона
 Доктрина Синатры
 Доктрина Киркпатрик
 Доктрина Трумэна
 Доктрина Лукьянова

Примечания

Литература

Ссылки 
 Геополитическая доктрина Брежнева // gromyko.ru

Внешняя политика СССР
Холодная война
Период застоя
1968 год в СССР
Леонид Брежнев
Доктрины